Generałowie franciszkanów – najwyżsi przełożeni zakonu założonego przez Franciszka z Asyżu. Wspólnota, która w ciągu wieków dzieliła się na różne gałęzie, powstała w roku 1209.

Generałowie franciszkańscy do niewoli awiniońskiej

Generałowie obediencji awiniońskiej

Generałowie obediencji rzymskiej

Generałowie do podziału zakonu w roku 1517

Generałowie Braci Mniejszych – OFM 
Posiadają pieczęć zakonu.

Generałowie Franciszkanów – OFMConv

Generałowie i wikariusze kapucynów – OFMCap 

Zakony franciszkańskie
Franciszkanów